Postumia ima više značenja:
 Postumia, Padova
 Postumia, Treviso